Termenul „Vrabia” se poate referi la:

 Vrabia, Harghita localitate din România
Vrabie, pasăre din ordinul Passeriformes